Carlo Rizzi peut désigner :
Carlo Rizzi (né en 1960), un chef d'orchestre italien ;
Carlo Rizzi, un personnage secondaire du Parrain.